

Geografia
 Canada
 Nelson – città della Columbia Britannica
 Nelson – fiume del Manitoba
 Nuova Zelanda
 Nelson – città dell'Isola del Sud
 Regno Unito
 Nelson – città del Lancashire, in Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Nelson – census-designated place della Contea di Pima, Arizona
 Nelson – città della Contea di Pickens, Georgia
 Nelson – villaggio della Contea di Lee, Illinois
 Nelson – township della Contea di Kent, Michigan
 Nelson – città della Contea di Douglas, Minnesota
 Nelson – città della Contea di Saline, Missouri
 Nelson – città della Contea di Nuckolls, Nebraska
 Nelson – comunità non incorporata della Contea di Clark, Nevada
 Nelson – città della Contea di Cheshire, New Hampshire
 Nelson – città della Contea di Madison, New York
 Nelson – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Nelson – città della Contea di Buffalo, Wisconsin

Musica
 Nelson – album musicale di Paolo Conte
 Nelson – gruppo rock degli anni novanta.

Navi militari
 Classe Lord Nelson – classe di due navi da battaglia pre-dreadnought della Royal Navy
 Classe Nelson – classe di due navi da battaglia della Royal Navy sviluppate negli anni venti
 Classe Nelson – classe di astronavi dell'universo fantascientifico di Gundam

Persone

 Nelson (nome) – nome proprio di persona inglese maschile
 Nelson, nome d'arte di Alessandro Nelson Garofalo – cantautore, paroliere e attore italiano

Personaggi immaginari
 Nelson – personaggio della serie animata I Simpson

Altro
 Diocesi di Nelson – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Vancouver
 Colonna di Nelson – monumento situato a Trafalgar Square, a Londra in Inghilterra

Pagine correlate
 Nélson